Growing Up in Public () — десятый сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в апреле 1980 года на лейбле Arista.

Производство 
Альбом был записан Лу Ридом за шесть недель в студии Associated Independent Recording в Монтсеррате, Великобритания. Обложка альбома была отснята фотографом Миком Роком.

Список композиций 
Все песни были написаны Ридом и Майклом Фанфарой.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Альбомы Arista Records
Альбомы, оформленные Миком Роком